

Anno 
 486 o 486 a.C.

Codici 
 486 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Palmerston North, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda
 486 – abbreviazione del microprocessore Intel 80486

Matematica 
 486 – numero naturale